Charlotte Sometimes – romanzo di Penelope Farmer
Charlotte Sometimes – brano musicale dei The Cure ispirato al romanzo
Charlotte Sometimes – film del 2002 di Eric Byler
Charlotte Sometimes – pseudonimo di Jessica Charlotte Poland cantautrice statunitense nata il 15 gennaio 1988